Miejscowość w Hiszpanii:
 Laredo – miasto w regionie Kantabria
Miejscowość w Peru:
 Laredo – miasto w regionie La Libertad
Miejscowości w USA:
 Laredo – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Grundy
 Laredo – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Webb